Akira Ioane (né en 1995), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Digby Ioane (né en 1988), joueur australien de rugby à XV ;
 Josh Ioane (né en 1995), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Kete Ioane (1950-2015), homme politique des îles Cook ;
 Monty Ioane (né en 1994), joueur italien d'origine australienne de rugby à XV ;
 Rieko Ioane (né en 1997), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 TJ Ioane (né en 1989), joueur samoan de rugby à XV.